BAV steht für:
 Bergischer Abfallwirtschaftsverband
 Bezirksabfallverband (Oberösterreich)
 Biblioteca Apostolica Vaticana (ital.), siehe Vatikanische Apostolische Bibliothek
 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen
 Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen
 Bundesamt für Verkehr, Schweizer Behörde
 Bundesanstalt für Verkehr, ehemalige österreichische Behörde
 Bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft für Veränderliche Sterne
 Verordnung über Bau und Ausrüstung der Strassenfahrzeuge, aufgehobene Verordnung in der Schweiz
 Bamboo Airways (ICAO-Code), vietnamesische Fluggesellschaft

bAV steht für:
 betriebliche Altersversorgung

bav steht für:
 Babungo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Grasland-Sprache in Kamerun

Abkürzung